Kertelge ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kertelge (1926–2009), deutscher katholischer Theologe
 Lis Kertelge, deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin